Alexander Jones peut faire référence à : 
 Alexander Jones (1801-1863), journaliste et patron de presse américain ;
 Alexander Jones (né en 1960), historien des sciences canadien.